Příjmení Cífka má více nositelů:

příjmení Cífka
Antonín Cífka (1824–1891), český hoteliér a vinařský podnikatel
Jan Cífka (1909–1978), československý lyžař
Karel Cífka (1871–1930), český a československý politik
Karel Cífka (hoteliér) (1867– po roce 1914), český podnikatel, hoteliér, tenista, spoluzakladatel prvního českého tenisového klubu v Praze
Petr Cífka (* 1983), český novinář, filmový publicista
Václav Cífka (1811–1884), český umělec působící v Portugalsku, zejm. jako zahradní architekt a fotograf

příjmení Cífková
Nora Cífková (1920–2017), česká herečka
Renata Cífková (* 1955), česká kardioložka

Česká příjmení